Higashino peut désigner:

Patronyme 
 Arisa Higashino (1996-), joueuse de badminton japonaise ;
 Keigo Higashino (1958-), écrivain japonais, auteur de roman policier ;
 Miki Higashino (1968-), compositrice japonaise de musiques de jeux vidéo.

Divers 
 Higashino, une station du métro de Kyoto sur la ligne Tōzai dans l'arrondissement de Yamashina à Kyoto.